

Лісний — місто, Свердловська область
 Лісний — селище міського типу, Верхньокамський район, Кіровська область
 Лісний — селище, Абатський район, Тюменська область
 Лісний — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Лісний — селище, Амурський район, Хабаровський край
 Лісний — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Лісний — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Лісний — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Лісний — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Лісний — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Лісний — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Лісний — селище, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Лісний — виселок, Канаський район, Чувашія
 Лісний — селище, Кетовський район, Курганська область
 Лісний — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Лісний — селище, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Лісний — селище, Куярське сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Лісний — селище, Шойбулацьке сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Лісний — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Лісний — селище, Бобровська сільська рада, Первомайський район, Алтайський край
 Лісний — селище, Боровіхинська сільська рада, Первомайський район, Алтайський край
 Лісний — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Лісний — селище, Троїцький район, Алтайський край
 Лісний — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Лісний — селище, Ядринський район, Чувашія